Amoeiro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Amoeiro (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Amoeiro (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar